

Codici 
 BEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Surcin, Beograd, Serbia
 BEG – codice identificativo del DVOR/DME di Bergamo, radioassistenza per la navigazione aerea
 beg – codice ISO 639-3 della lingua belait

Musica 
 Beg – singolo del 2006 degli Evans Blue

Altro 
Beg – signore nella dinastia selgiuchide (XI secolo)